VM i ishockey 1972 var det 39. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 50. europamesterskab. Mesterskabet var det første "rene" verdensmesterskab i et vinterolympisk år – for første gang gjaldt OL ikke også som VM.

Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM. De tre turneringer blev afviklet som følger:

A-VM i Prag, Tjekkoslovakiet, 7. – 22. april 1972 
B-VM i Bukarest, Rumænien, 24. marts – 2. april 1972 
C-VM i Miercurea-Ciuc, Rumænien, 3. – 12. marts 1972 

Der var tilmeldt 21 hold til mesterskabet. I A-VM spillede de seks bedste hold. De otte næstbedste hold spillede om B-VM (Frankrig meldte dog afbud), mens de sidste syv hold spillede C-VM.

Sovjetunionen havde vunder OL et par måneder tidligere, men efter ni verdensmesterskabet i træk måtte det sovjetiske hold overlade æren som regerende verdensmester til Tjekkoslovakiet, der vandt VM for tredje gang foran Sovjetunionen, der til gengæld vandt vinter-OL 1972, og Sverige. Det var samtidig tjekkoslovakkernes 12. EM-titel.

Ved B-VM overraskede USA ved ikke at vinde turneringen og rykke tilbage op i A-gruppen. Amerikanerne havde ellers sensationelt vundet sølv ved vinter-OL samme år men formåede altså ikke at yde deres bedste to gange i løbet af sæsonen. Sejren ved B-VM gik i stedet til Polen.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM og EM 1972
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 10
| 9
| 1
| 0
| 72-16
| 19
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sovjetunionen
| 10
| 7
| 2
| 1
| 78-17
| 16
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sverige
| 10
| 5
| 1
| 4
| 49-33
| 11
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 10
| 4 
| 0
| 6
| 47-48
| 8
|-
| 5.
| align="left"| Vesttyskland
| 10
| 2
| 0
| 8
| 21-76
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 6.
| align="left"|  Schweiz
| 10
| 1
| 0
| 9
| 19-96
| 2
|}

Schweiz endte sidst blandt de seks hold og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1973, hvor de i A-gruppen blev erstattet af Polen, der rykkede op som vinder af B-VM.

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet 24. marts – 2. april 1972 i Bukarest, Rumænien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1972
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Polen
| 6
| 6
| 0
| 0
| 41-12
| 12
|-
| 2.
| align="left"| USA
| 6
| 5
| 0
| 1
| 39-22
| 10
|-
| 3.
| align="left"| DDR
| 6
| 4
| 0
| 2
| 31-18
| 8
|-
| 4.
| align="left"| Rumænien
| 6
| 3 
| 0
| 3
| 25-26
| 6
|-
| 5.
| align="left"| Japan
| 6
| 1
| 1
| 4
| 20-49
| 3
|-
| 6.
| align="left"| Jugoslavien
| 6
| 1
| 0
| 5
| 25-28
| 2
|- bgcolor="ffccff"
| 7.
| align="left"| Norge
| 6
| 0
| 1
| 5
| 15-41
| 1
|- bgcolor="ffccff"
| 
| align="left"| Frankrig
| colspan="6"|Meldte afbud
|}

Som vinder af B-VM kvalificerede Polen sig til A-VM 1973, og de blev erstattet i B-gruppen af Schweiz, der rykkede ned som dårligste hold fra A-gruppen.

Norge, der endte som nr. 7 B-VM, og Frankrig, som ikke stillede op, rykkede ned i C-gruppen og blev erstattet af de to bedste hold fra C-VM, Østrig og Italien.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet 3. – 12. marts i Miercurea-Ciuc, Rumænien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1972
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Østrig
| 6
| 5
| 1
| 0
| 21-12
| 11
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"| Italien
| 6
| 4
| 1
| 1
| 31-13
| 9
|-
| 3.
| align="left"| Kina
| 6
| 2
| 2
| 2
| 19-21
| 6
|-
| 4.
| align="left"| Bulgarien
| 6
| 3
| 0
| 3
| 20-19
| 6
|-
| 5.
| align="left"| Ungarn
| 6
| 2
| 2
| 2
| 31-24
| 6
|-
| 6.
| align="left"| Danmark
| 6
| 1
| 0
| 5
| 11-33
| 2
|-
| 7.
| align="left"| Holland
| 6
| 1
| 0
| 5
| 13-25
| 2
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

De to bedste hold, Østrig og Italien rykkede op i B-gruppen til VM 1973. De blev erstattet af Norge og Frankrig, der rykkede ned fra B-VM.

1972
Ishockey i 1972